Меса Алта има више значења:

 Меса Алта (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Меса Алта (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Меса Алта, Пинзанера (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса Алта (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику